Schwerdtner ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Maria Schwerdtner (1874–1916), österreichischer Bildhauer und Medailleur
 David Schwerdtner (1625–1666), deutscher Ethnologe und lutherischer Theologe, siehe David Schwertner
 Ernst August Schwerdtner (1845–1923), Oberschulrat und Direktor des königl. sächs. Lehrerseminars in Annaberg
 Ines Schwerdtner (* 1989) deutsche Publizistin
 Maren Schwerdtner (* 1985), deutsche Siebenkämpferin
 Peter Schwerdtner (1938–2006), deutscher Rechtswissenschaftler
 Reinhard Schwerdtner (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Simon Ernst Schwerdtner von Schwerdtburg (1854–1925), General der Infanterie der österreich-ungarischen Armee 
 Urte Schwerdtner (* 1963), deutsche Politikerin (SPD)

Schwerdtner steht für:
 Schwerdtner (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Schwertner